Турнир «Skate America 2012» — первый этап Гран-при по фигурному катанию сезона 2012-2013. Прошёл в  Кент, Вашингтон, США с 19 по 21 октября 2012 года на арене «ShoWare Center». Организатором турнира является Ассоциация фигурного катания США при поддержке ИСУ.

Соревнования прошли в категориях: мужское и женское одиночное катание, парное катание и танцы на льду.

Рекорды 
 Японский фигурист Юдзуру Ханю на этом турнире установил новый мировой рекорд по оценке в короткой программе в соответствии с новой судейской системой. Он получил за своё выступление 95,07 балла. Предыдущий рекорд (94,00) принадлежал другому японцу Дайсуке Такахаси, который установил его на командном чемпионате мира 2012.

Результаты

Мужчины

Женщины

Пары

Танцы

Примечания

Ссылки 
 
 Календарь Гран-при

2012 год в фигурном катании
Фигурное катание в сезоне 2012/2013
Спорт в США в 2012 году
Октябрь 2012 года
Международные спортивные соревнования в штате Вашингтон